Крсташице се односе на:

 Крсташице, ред биљака (Brassicales);

или:

 Крсташице, насеље у Општини Ириг.